Rabbit Don't Come Easy е десети студиен албум на германската пауър метъл група Helloween. Саша Герстнер заменя Роланд Грапов, но постоянен барабанист в този албум няма.

Състав 
 Анди Дерис – вокали
 Михаел Вайкат – китара
 Саша Герстнер – китара
 Маркус Гроскопф – бас китара

Допълнителни музиканти 
 Марк Крос – барабани в песни 7, 11
 Мики Дий – барабани в песни 1-6, 8-10, 12
 Щефан Шварцман – барабани в песни 13, 14 (бонус)

Песни

Бележки 

Албуми на Хелоуин
Музикални албуми от 2003 година